À Bloc CT is een semiprofessionele Nederlandse wielerploeg. Ze maakte haar debuut in het peloton in 2014 onder de naam Parkhotel Valkenburg Continental Team. Na drie jaar onder de naam Parkhotel Valkenburg Continental Team te hebben rondgereden, ging de ploeg in zee met Monkey Town als hoofdsponsor. Na twee jaar Monkey Town Continental Team, kwam het biermerk À Bloc erbij als co-sponsor. Vanaf 2020 is À Bloc de enige hoofdsponsor bij de formatie van Paul Tabak. Vanaf 2023 tot heden rijdt de ploeg in het binnen- en buitenland onder de naam ABLOC CT.

Renners 2023

Inkomende transfers 2023

Uitgaande transfers 2023

Overwinningen per jaar 
2022

 Wim Hendriks Trofee, Tomáš Kopecký
 Midden-Brabant Poort Omloop, Martin Pluto
 Etappe 4 Dookola Mazowska, Jesper Rasch
 Puchar Mon, Jesper Rasch

2021

 Géén overwinning(en)
2020
  Nederlands kampioenschap strandrace, Ivar Slik 
  Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg U23, Stijn Daemen 
2019
 Etappe 2 Ronde van Antalya, Bas van der Kooij
 Etappe 2 Oberösterreich-Rundfahrt, Alex Molenaar (wielrenner)
 Proloog Sibiu Cycling Tour, Ivar Slik
 Etappe 8 Tour of Qinghai Lake, Alex Molenaar (wielrenner)
 Etappe 1 Ronde van Roemenië, Ivar Slik
 Algemeen klassement Ronde van Roemenië, Alex Molenaar (wielrenner)
 De Kustpijl, Bas van der Kooij
 Etappe 3 Tour of Fuzhou, Ivar Slik

2018
 Etappe 2 Ronde van Antalya, Wim Kleiman
 Himmerland Rundt, André Looij
 Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, André Looij
 Etappe 1 Ronde van Roemenië, Peter Schulting
 Etappe 3 Ronde van Roemenië, Jeen de Jong
 Etappe 4 Ronde van Roemenië, Peter Schulting
 Tacx Pro Classic, Peter Schulting
 Etappe 3 Tour of Fuzhou, Ivar Slik
2017
 Etappe 8 Ronde van Hainan, Marco Zanotti (1988)
2016
 Etappe 3 Ronde van Taiwan, Peter Schulting
 Etappe 3 Ronde van Iran (Azerbeidzjan), Derk Abel Beckeringh
 Proloog Ronde van Slowakije, Dennis Bakker
 Etappe 5 ZLM Tour, Wim Stroetinga
 Etappe 3 Kreiz Breizh Elites, Peter Schulting
2015
 Himmerland Rundt, Wim Stroetinga
 Etappe 1b, 3, 5b Olympia's Tour, Wim Stroetinga
 Etappe 5a (ITT) Olympia's Tour, Dion Beukeboom
 Etappe 6 Olympia's Tour, Joris Blokker
 De Kustpijl, Marco Zanotti (1988)
 Ronde van Taihu,  Marco Zanotti (1988)
2014
 Etappe 3b Sibiu Cycling Tour, Marco Zanotti (1988)

(Inter)Nationale kampioenen in de ploeg 
  Europees kampioenschap strandrace, Jasper Ockeloen
  Europees kampioenschap strandrace, Ivar Slik 
  Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg U23, Stijn Daemen 
  Nederlands kampioenschap strandace, Ivar Slik 
  Finse kampioenschappen veldrijden, Antti-Jussi Juntunen
  Tsjechisch kampioenschap tijdrijden U23, Tomáš Kopecký

Bekende oud-renners 

  Dion Beukeboom (2015-2016)
  Joren Bloem (2022)
  Brian Bulgaç (2014, tot 30-04)
  Massimo Graziato (2015-2016)
  Jenning Huizenga (2014-2015)
  Bas van der Kooij (2019)
  Tomas Kopecky (2020)
  André Looij (2018)
  Alex Molenaar (2019)
  Jasper Ockeloen (2014-2018) 
  Kai Reus (2014)
  Peter Schulting (2014-2016) & (2018)
  Ivar Slik (2017-2022)
  Wim Stroetinga (2015-2016)
  Marco Zanotti (2014-2018)
  Thijs Zonneveld (2016)

Externe links 
 Officiële website
 Monkey Town Continental Team op ProCyclingStats

Nederlandse wielerploeg